Athetis uliginosa är en fjärilsart som beskrevs av Jean Baptiste Boisduval 1840. Athetis uliginosa ingår i släktet Athetis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
uliginosa